Pimienowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Pimienowo – wieś w obwodzie kałuskim
 Pimienowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Pimienowo – chutor w obwodzie rostowskim
 Pimienowo – wieś w obwodzie wołogodzkim

Zobacz także 
 Rusłan Pimienow – rosyjski piłkarz grający na pozycji napastnika

Strony ujednoznaczniające